Desa Sumput kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumput (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 112,69), Jawa Timur, 
 Desa Sumput (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 112,61), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar